Schille ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schille (1883–1936), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Gertrud Schille (* 1940), deutsche Architektin
 Gottfried Schille (1929–2005), deutscher evangelischer Neutestamentler
 Klaus Schille (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Peter Schille (1940–1991), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Zschille